Мицуко — японское женское имя:
 Аояма, Мицуко — одна из первых японок, эмигрировавших в Европу.
 Касэ, Мицуко — японский режиссёр и сценарист аниме.
 Сома, Мицуко — персонаж фильма, манги и романа «Королевская битва».
 Хориэ, Мицуко — японская сэйю и певица.
 Утида, Мицуко, англ. Mitsuko Uchida — британская пианистка японского происхождения.
Мицуко — духи